911 kan henvise til:
 911 – et årstal
 911 (telefonnummer) – et alarmtelefonnummer
 Porsche 911 – en bilmodel
 "911" (Wyclef Jean-sang) − en sang fra 2000 af Wyclef Jean
 "911" (Gorillaz-sang) − en sang fra 2001 af Gorillaz

Se også
 Terrorangrebet den 11. september 2001 − ofte skrevet som "9/11"